Cleopatra - The crown of Isis (single), maxisingle uit 2012 van Kayak
Cleopatra - The crown of Isis (album), album uit 2014 van Kayak